Sipos Ferenc Norbert (Debrecen, 1997. december 20. –) az Alternatív Diákközpontú Oktatásért Mozgalom  alelnöke, műfordító.

Tanulmányai 
2018-ban érettségizett a Debreceni Ady Endre Gimnáziumban. Gimnáziumi évei közben elvégezte a Mathias Corvinus Collegium középiskolás tehetséggondozó programját. Jelenleg az ELTE Bölcsészettudományi Karán tanul asszíriológia és szlavisztika-orosz alapszakon.

Civil aktivizmusa 
2016-ban került be a Független Diákparlament időközi választásán. A Független Diákparlamentbe régiók szerint lehetett ekkor bejutni, ő az Észak-alföldi régióban indult. A szavazatok 84%-át szerezte meg ekkor. 

2019. március 15-én az összcivil és összellenzéki tüntetésen beszédet mondott. Beszédében az elmúlt 30 év politikáját kritizálta: "A jövőnk egy kiló krumplit vagy egy fél disznót ér." 

Ebben az évben főszervezője lett a 2019. április 26-án megtartott diáktüntetésnek. A diáktüntetés a 2020-as nyelvvizsga-szigorként elhíresült törvény ellen szerveződött. Azt kifogásolta a törvénnyel szemben, hogy a kötelező nyelvvizsga nagyon sok diákot kiszorítana a felsőoktatásból. Úgy vélte a közoktatás nem készít fel minden diákot a középfokú nyelvvizsga megszerzésére és azok a tanulók, akik hátrányosabb helyzetből indulnak nehezebben juthatnának be egyetemre, főiskolára. A tüntetésre az összes oktatással foglalkozó civil szervezetet és ellenzéki pártot összefogta, ennek ellenére a tüntetésen kevesen vettek részt. Később a 2020-as nyelvvizsga-szigor bevezetését elhalasztották. 

2019 májusában jelentették be az Országos Széchényi Könyvtár elköltözését a Várból. Az első tervezetek szerint a Kilián laktanya épületébe helyezték volna át az intézményt.  A könyvtárért élőláncot szervezett Sipos Ferenc Norbert a Független Diákparlamenttel. Azt szerették volna elérni, hogy a könyvtárat a nevéhez méltó helyre költöztessék át. Az élőláncon kb. 200 ember vett részt.  A kormány részéről később cáfolták azt, hogy a Kilián laktanyába költözne át a könyvtár. 

A Független Diákparlament mozgalommá alakulása után elnökségi tag lett. 

2020-tól a HYPIA (The International Association of Hyperpolyglots) tagja és a ruszin és lovári cigány nyelv képviselője. Ez a nemzetközi szervezet megpróbálja összefogni azokat az embereket, akik 7-nél több nyelven beszélnek. Ezenkívül a szervezet céljai közé tartozik a világ eltűnőben lévő nyelveinek fennmaradásáért való küzdelem, a szervezet tagjai, képviselői ennek érdekében nyelvtanulási segédanyagokat hoznak létre és népszerűsítik a kihalóban lévő nyelveket az adott országokban. 

2020 novemberében részt vett a Második Reformkor Alapítvány által kiadott oktatási javaslatcsomag (Egyenlő esélyek, erősebb nemzet címmel) kidolgozásában. A javaslatcsomag bemutatóján Vona Gáborral együtt ismertették a javaslatpontokat.

Publikáció 
2017 óta jelennek meg műfordításai a Magyarul Bábelben internetes irodalmi antológián. 19 nyelvről fordít: angol, albán, bolgár, eszperantó, horvát, szlovák, szlovén, lengyel, belarusz, ukrán, orosz, román, katalán, norvég, német, magyar, macedón, svéd, török nyelvekről.  Műfordításai között találni Szulejmán szerelmes leveleit, Puskin és Szymborska verseit is. 

Ő írta meg az első kasub nyelvkönyvet magyarok számára. 2020-ban jelent meg Kasub nyelvtan címmel az Underground kiadó gondozásában.

Jegyzetek 

1997-ben született személyek
Élő személyek
Poliglottok